12,5 km mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach biathlonu na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 13 marca 2018 roku w trzech klasach.

Oficjalne treningu odbyły się 12 marca.

Czas jest wyliczany poprzez pomnożenie rzeczywistego czasu z procentem dla danej klasy zawodników.

Osoby siedzące 
W rywalizacji wystąpiło 17 zawodników z 10 państw.

Osoby stojące 
W rywalizacji wystąpiło 14 zawodników z 11 państw.

Osoby niedowidzące 
W rywalizacji wystąpiło 15 zawodników z 7 państw.

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018